Депонування (рукописів) — передача на збереження і використання в режимі запиту наукових праць, оформлених як завершені дослідження з певної галузі знань
 Депонування (фінанси) — передача на збереження кредитним установам грошових сум, цінних паперів тощо
 Депонування (медицина) – здатність отрути вибірково накопичуватися в окремих органах і тканинах тварин і людини.

Примітки